Esa Saksinen (né le  à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur ayant joué la majorité de sa carrière junior et professionnelle en Finlande. Il a joué dans toutes les divisions finlandaises avant de rejoindre les Ours de Villard-de-Lans de la Ligue Magnus en France lors de la saison 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Pelicans Lahti ||Jr. B SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Pelicans Lahti ||Jr. A I divisioona ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Pelicans Lahti ||Jr. A I divisioona ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-Liiga ||46 ||6 ||16 ||22 ||38 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2000-2001 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-Liiga ||36 ||6 ||16 ||22 ||34 ||2 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2001-2002 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||26 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-Liiga ||12 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Heinolan Kiekko ||Suomi-sarja ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Ahmat Hyvinkää ||Mestis ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||24 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Jukurit Mikkeli ||Mestis ||44 ||3 ||7 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Jukurit Mikkeli ||Mestis ||42 ||5 ||9 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||56 ||4 ||8 ||12 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||55 ||2 ||7 ||9 ||55 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2007-2008 ||JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||26 ||0 ||0 ||0 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||D Team Jyväskyla ||Mestis ||18 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||32 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Ours de Villard-de-Lans ||Ligue Magnus ||21 ||1 ||6 ||7 ||14 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0

Notes et références 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Lahti
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Jukurit Mikkeli
Défenseur de hockey sur glace